Die Rallye Japan war der 10. Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Die 26 Wertungsprüfungen wurden auf Schotterstraßen ausgetragen. Die Rallye fand vom 9. bis zum 12. September 2010 statt und die Rallye-Base war bei Sapporo angelegt.

Bericht 

Sébastien Ogier (Citroën) gewann die zweite WRC-Rallye in der laufenden Saison und die zweite in seiner Karriere. Petter Solberg (Citroën) führte die Rallye lange an, musste Ogier aber am Sonntagnachmittag ziehen lassen wegen eines gebrochenen Stoßdämpfers in der 23. Wertungsprüfung. Bis dahin waren die beiden Konkurrenten zeitmäßig fast gleichauf. Den dritten Rang sicherte sich Jari-Matti Latvala. Der Ford-Fahrer kämpfte sich nach einem Schaden an der Antriebswelle, der ihn am Samstagnachmittag von Rang eins auf die fünfte Position zurückgeworfen hatte, wieder nach vorne. Vier Prüfungen vor dem Ziel holte er Dani Sordo (Citroën), der bis dahin den dritten Rang belegt hatte, wieder ein. Sébastien Loeb (Citroën) kam mit den japanischen Schotterstraßen nicht zurecht und erreichte das Ziel schließlich mit 53,3 Sekunden Rückstand auf dem fünften Rang. Angesichts seines Punktevorsprungs von 43 Zählern auf Ogier dürfte Loeb der siebte WM-Titel in Folge kaum mehr zu nehmen sein.

In der S2000-Klasse (SWRC) gewann Jari Ketomaa und kam auf dem neunten Gesamtrang, einen Platz vor Martin Prokop, ins Ziel. Bei den Production-Fahrzeugen (PWRC) hatte Patrick Flodin ein leichtes Spiel, nachdem Toshi Arai bereits am Freitag nach einem Unfall ausgeschieden war.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Japan
2010